EM i kortbanesvømning er Europamesterskabet i svømning i 25 m bassin.

EM i kortbanesvømning 

{| class="wikitable"
! width="50px"|År
! width="90px"|Værtsby
! width="120px"|Værtsland
|-
| align="center"|1991 || Gelsenkirchen || 
|-
| align="center"|1992 || Espoo || 
|-
| align="center"|1993 || Gateshead ||  Storbritannien
|-
| align="center"|1994 || Stavanger || 
|-
| align="center"|1996 || Rostock || 
|-
| align="center"|1998 || Sheffield ||  Storbritannien
|-
| align="center"|1999 || Lissabon || 
|-
| align="center"|2000 || Valencia || 
|-
| align="center"|2001 || Antwerpen || 
|-
| align="center"|2002 || Riesa || 
|-
| align="center"|2003 || Dublin || 
|-
| align="center"|2004 || Wien || 
|-
| align="center"|2005 || Trieste || 
|-
| align="center"|2006 || Helsinki || 
|-
| align="center"|2007 || Debrecen || 
|-
| align="center"|2008 || Rijeka || 
|-
| align="center"|2009 || Istanbul || 
|-
| align="center"|2010 || Eindhoven || 
|-
| align="center"|2011 || Stettin || 
|-
| align="center"|2012 || Chartres || 
|-
| align="center"|2013 || Herning || 
|-
| align="center"|2015 || Netanya || 
|-
| align="center"|2017 || København ||  
|-
| align="center"|2019 || Glasgow || 
|}

Medaljeoversigt (1991–2013)

Referencer